Nogueira (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
 Nogueira (Bragança), een plaats in de Portugese gemeente Bragança
 Nogueira (Lousada), een plaats in de Portugese gemeente Lousada
 Nogueira (Maia), een plaats in Portugal
 Nogueira (Ponte da Barca), een plaats in de Portugese gemeente Ponte da Barca
 Nogueira (Viana do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Viana do Castelo
 Nogueira (Vila Nova de Cerveira), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Cerveira
 Nogueira (Vila Real), een plaats in de Portugese gemeente Vila Real